Pematang Sidamanik (plaats), een plaats in Indonesië
Pematang Sidamanik (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing